Кнут Кроон (; ) — шведский футболист выступавший на позиции нападающего. Участник ЧМ-1934 и Олимпиады 1924. Провёл 35 матчей в составе сборной Швеции.

Биография

Карьера в клубе 
Родился в Хельсингборге и начал карьеру в составе «Статтена». В 1925 году перешёл в «Хельсинборг», где в 269 матчах отличился 141 голам; вместе с клубом пять раз побеждал в Аллсвенскане.

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной провёл 35 матчей. Участвовал на Чемпионате мира по футболу 1934, где забил победный гол в матче группового этапа со сборной Аргентины. На турнире сыграл в двух играх. Участник летней Олимпиады 1924, на турнире не провёл ни одного матча.

Достижения

Личные 
 Хельсинборг

 Аллсвенскан (5): 1929,1930,1933,1934,1941

 Кубок Швеции по футболу: 1941

Примечания 

Игроки ФК «Хельсингборг»
Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу